Poll. — сокращение, может обозначать следующих авторов:

 Юлий Поллукс (II век) — древнегреческий лексикограф;
 Поллих, Иоганн Адам (1740—1780) — немецкий натуралист.